Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2015 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová battent Chan Yung-Jan et Zheng Jie en finale de cette édition alors qu'elles avaient intégré le tournoi grâce à un classement protégé ; il s'agit de leur premier succès dans un tournoi du Grand Chelem en double dames, et respectivement de leur  et  en carrière sur le circuit WTA.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
Australie Double dames
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015
Tennis en février 2015